Беньямин Кессель (; родился 1 октября 1987 года в Бад-Кройцнахе, ФРГ) — немецкий футболист, защитник клуба «Айнтрахт» (Брауншвейг).

Клубная карьера 
Беньямин начинал заниматься футболом в его родном городе, Бад-Кройцнахе. В 2006 году присоединился к молодёжной команде «Кайзерслаутерна».

За вторую команду «Кайзерслаутерна», выступавшую в Региональной лиге «Юг», Беньямин дебютировал 19 августа 2006 года в матче против «Веена». По окончании сезона, в котором Кессель провёл 17 матчей, он решил перейти в клуб «Ворматия Вормс», выступавший лигой ниже в Оберлиге Юго-Запад. После удачного сезона 2007/08, в котором Кессель отыграл 32 игры, а «Ворматия» заняла 3 место, Беньямин покинул клуб и подписал контракт со второй командой «Майнц 05». В «Майнце» защитник провёл два года, постоянно выходя на поле в основном составе, он провёл 61 игру, отличился 7 раз.

Летом 2010 года Кессель перешёл в брауншвейгский «Айнтрахт», выступавший в Третьей лиге. Первый матч за новый клуб Беньямин сыграл против «Зандхаузена», выйдя на замену в конце матча. По итогам сезона 2010/11, в котором Кессель принял участие в 24 играх, «Айнтрахт», заняв первое место, получил право выступать во Второй Бундеслиге. В первом круге следующего сезона Беньямин регулярно выходил в стартовом составе, однако сначала в матче 15 тура он был удалён с поля и должен был отбыть трёхматчевую дисквалификацию, а затем в первой же игре после окончания дисквалификации получил травму бедра, которая вывела его из строя до конца сезона.

В сезоне 2012/13 Кессель провёл 15 матчей, а «Айнтрахт» вышел в Бундеслигу. В высшем футбольном дивизионе Беньямин дебютировал 31 августа 2013 года в матче против «Гамбурга».

В конце марта 2015 года было объявлено, что Беньямин подписал контракт с берлинским клубом «Унион» и присоединится к нему по окончании сезона 2014/15.

В сезоне 2017/18 Кессель подписал двухлетний контракт с «Кайзерслаутерном». Летом 2018 года он перешел в «Саарбрюккен». В январе 2019 года Кессель снова сменил клуб, подписав контракт с «Айнтрахтом» из Брауншвейга.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Беньямина Кесселя на сайте fussballdaten.de  
 Профиль Беньямина Кесселя на сайте weltfussball.de  
 Профиль Беньямина Кесселя на сайте dfb.de  
 Профиль Беньямина Кесселя на сайте kicker.de  
 Профиль Беньямина Кесселя на сайте sport.de  

Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Саарбрюккен»